Das Herreneinzel der Australian Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Roger Federer und Fernando González. Federer siegte in drei Sätzen und verteidigte somit ohne Satzverlust seinen Titel. Dies war sein dritter Triumph bei den Australian Open (nach 2004 und 2006) und sein zehnter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2007